Bakary Camara ist der Name folgender Personen:

* Bakary Camara (Politiker), gambischer Politiker (UDP) 
 Bakary Camara (Schiedsrichter) (* 1981/1982), gambischer Fußballschiedsrichter 
 Bakary P. Camara († 1978), gambischer Politiker (NCP)